Broken Arrow, flecha rota en idioma inglés, puede referirse a:

Geografía 
 Broken Arrow, una población en Oklahoma, Estados Unidos.

Música 
 Broken Arrow, canción de Avicii
 Broken Arrow, álbum del músico canadiense Neil Young.
 «Broken Arrow», canción de la cantante británica Pixie Lott.
 «Broken Arrow», una canción de Buffalo Springfield del álbum de 1967 Buffalo Springfield Again.
 «Broken Arrow», sencillo de Chuck Berry de 1959.
 Broken Arrow, banda canadiense liderada por Paul Humphrey, que ha sacado dos discos, Bend (1997), y Four Ways to Centre (2000).

Cine y televisión 
 Broken Arrow, una película del oeste ganadora de un Globo de Oro.
 Broken Arrow, una serie de televisión de la cadena ABC, 1956–1960.
 Broken Arrow, película dirigida por John Woo e interpretada por John Travolta y Christian Slater.
 Broken Arrows, una película de 2007.
 Broken Arrow, episodio de la serie de televisión estadounidense Arrow.

Otros 
 Broken Arrow, en la terminología militar de los Estados Unidos de América, incidente en el que intervienen armas o componentes nucleares pero no crea riesgo de guerra nuclear.